Pierwszy rząd lorda Russella – urzędujący w latach 1846–1852
 Drugi rząd lorda Russella – urzędujący w latach 1865–1866